A 870-es számú autóbusz Szentendre és Pilisszentlászló között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Szentendre, autóbusz-állomásvégállomás||35||25
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Szentendre, Római kőtár||33||23
|align=left|
|-
!rowspan=11|
|4|| Szentendre, Kálvária tér||31
!rowspan=11|
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, Pomázi út 18.||∫
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Radnóti Miklós utca 8.||∫
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Kálvária út||∫
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, János utca||∫
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Püspökmajori lakótelep||29
|align=left|
|-
|∫|| Szentendre, János utca||28
|align=left|
|-
|∫|| Szentendre, Kálvária út||27
|align=left|
|-
|∫|| Szentendre, Radnóti Miklós utca 8.||26
|align=left|
|-
|∫|| Szentendre, Pomázi út 18.||24
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Kálvária tér||23
|align=left|
|-
|3||14|| Szentendre, Bükkös patak||colspan=2|21
|align=left|
|-
|5||16|| Szentendre, Izbégi elágazás||colspan=2|19
|align=left|
|-
|6||17|| Szentendre, Tavasz utca||colspan=2|18
|align=left|
|-
|7||18|| Szentendre, Templom utca||colspan=2|16
|align=left|
|-
|9||20|| Szentendre, Csapás utca||colspan=2|14
|align=left|
|-
|10||21|| Szentendre, Sportpálya||colspan=2|13
|align=left|
|-
|11||22|| Szentendre, Szentlászlói út 160.||colspan=2|11
|align=left|
|-
|12||23|| Szentendre, Kéki kőbánya||colspan=2|10
|align=left|
|-
|13||24|| Szentendre, Kéki dűlő||colspan=2|9
|align=left|
|-
|14||25|| Szentendre, dömörkapui elágazás||colspan=2|8
|align=left|
|-
|15||26|| Szentendre, laktanya||colspan=2|7
|align=left|
|-
|16||27|| Szentendre, Szarvashegytelep||colspan=2|6
|align=left|
|-
|21||32|| Pilisszentlászló, hegytető||colspan=2|3
|align=left|
|-
|23||34|| Pilisszentlászló, Felszabadulás utca||colspan=2|1
|align=left|
|-
|25||36|| Pilisszentlászló, községházavégállomás||colspan=2|0
|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai